A-Reihe steht für:
 Canon-Powershot-A-Reihe, Digitalkamera-Modellreihe der Marke Canon
 Canon-Speedlite-A-Reihe, Blitzgeräte-Modellreihe der Marke Canon, siehe Canon Speedlite #A- und G-Reihe
 Fujifilm-Finepix-A-Reihe, Digitalkamera-Modellreihe der Marke Fujifilm

Siehe auch:
 Baureihe A (Begriffsklärung)
 A-Klasse (Begriffsklärung)
 A-Serie (Begriffsklärung)